El Torneig de Gijón 2022, oficialment conegut com a Gijón Open 2022, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'octubre del 2022 al Palacio de Deportes de La Guía de Gijón, Espanya.

El tennista rus Andrei Rubliov va guanyar el quart títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

ATP Tour 2022
Competicions tennístiques espanyoles
Esport a Gijón